Anché (Indre-et-Loire)
 Anché (Vienne)